Суперкубок Англії з футболу 2011 — 89-й розіграш суперкубка Англії, турніру, в якому зустрілися чемпіон і володар кубка попереднього сезону. 7 серпня 2011 року на стадіоні «Вемблі» у Лондоні на полі зійшлися володар кубка «Манчестер Сіті» і чемпіон «Манчестер Юнайтед».

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway

2011
2011 у футболі
Серпень 2011
2011 в англійському спорті